Centre international d'études pédagogiques, appelé depuis 2019 France Éducation international (FEI)
 Cycle international d'études politiques de Sciences Po Paris.

Sigle de 4 caractères